Matija Pintarič (* 11. August 1989 in Maribor) ist ein slowenischer Eishockeytorwart, der seit 2017 bei Rouen Hockey Élite 76 in der Ligue Magnus unter Vertrag steht.

Karriere 
Matija Pintarič begann seine Karriere in seiner Heimatstadt beim HDK Stavbar Maribor, wo er in den diversen Nachwuchsmannschaften spielte und in der Saison 2005/06 sein erstes Spiel in der Kampfmannschaft in der slowenischen Liga absolvierte. Im Jahr 2008 verpflichtete ihn der HDD Olimpija Ljubljana, der seine zweite Saison in der österreichischen Eishockey-Liga absolvierte. Dort brachte er es jedoch nur auf zwei Einsätze und verbrachte den größten Teil der Saison bei der Zweitmannschaft in der slowenischen Liga, wo er hervorragende Leistungen zeigte. In den folgenden Jahren hatten die Laibacher wenig Glück mit der Auswahl ihrer Torleute, sodass Pintarič und sein Landsmann Aleš Sila immer wieder ins erste Glied rückten und die Spielzeiten zu Ende spielten. Da Sila jedoch nicht die erhofften Leistungen zeigen konnte, übernahm Pintarič in der Saison 2010/11 dessen Position und spielte als gleichberechtigter Torwart neben dem Tschechen Jan Chábera. Obwohl sein Club bereits im Viertelfinale ausschied, zeigte Pintarič in den Playoffs hervorragende Leistungen mit mehr als 95 Prozent Fangquote und einem Gegentorschnitt von 2,08. Er spielte aber auch weiterhin in der slowenischen Liga und wurde dort mit Olimpija 2012 slowenischer Meister.

Im Sommer 2012 wurde Pintarič vom Olofströms IK aus der Division 1, der dritten schwedischen Spielklasse, verpflichtet, wo er die nächsten beiden Jahren verbrachte. Nach einer Spielzeit beim kasachischen HK Beibarys Atyrau wechselte er 2015 in die französische Ligue Magnus, wo er zunächst für den Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais, von 2016 bis 2017 für den Lyon Hockey Club und seit 2017 für Rouen Hockey Élite 76 das Tor hütet. 2017 erreichte er die beste Fangquote der Liga und wurde mit der Trophée Jean Ferrand für den besten Torhüter der Ligue Magnus ausgezeichnet.

International 
Für Slowenien nahm Pintarič im Juniorenbereich an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2006, als er zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde, und 2007 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2008, als er nach seinem Landsmann Matevž Grabnar und dem Weißrussen Maksim Maljuzin die drittbeste Fangquote des Turniers aufwies, und 2009, als er nach dem Weißrussen Wital Bjalinski und dem Schweizer Damiano Ciaccio erneut die drittbeste Fangquote erreichte, teil. 

Im Seniorenbereich stand er bei der Weltmeisterschaft 2011 erstmals im Aufgebot seines Landes, kam aber nicht zum Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft 2017 stand er dann auch erstmals für das Balkanland bei einer Weltmeisterschaft auf dem Eis.

Erfolge und Auszeichnungen

International 
 2006 Bester Torwart der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A

Karrierestatistik 
Anmerkung: Für die Zeit vor 2006 sind derzeit keine Statistiken verfügbar.

Hauptrunde

Play-offs

Nationalmannschaft

Weblinks 
 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Slowenien)
Eishockeytorwart (HDK Maribor)
Eishockeytorwart (HDD Olimpija Ljubljana)
Eishockeytorwart (Club des Patineurs et Hockeyeurs Dijonnais)
Eishockeytorwart (Lyon Hockey Club)
Eishockeytorwart (HK Beibarys Atyrau)
Eishockeytorwart (Rouen Hockey Élite 76)
Olympiateilnehmer (Slowenien)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Französischer Meister (Eishockey)
Slowene
Jugoslawe
Geboren 1989
Mann